Auswandererdenkmal bezeichnet:

 allgemein:  Denkmale, die an Auswanderung und Auswanderer erinnern sollen, siehe Liste von Auswandererdenkmalen
 speziell:
 Auswandererdenkmal (Bremerhaven)